District de Villefranche (Aveyron), ancienne division territoriale française
 District de Villefranche (Haute-Garonne), ancienne division territoriale française
 District de Villefranche (Rhône), ancienne division territoriale française